

Чинор — село, Кулобський район, Хатлонська область
 Чинор — село, Шахрітуський район, Хатлонська область